

Sigle, code ou abréviation

Sigle 

Le sigle ou l'acronyme GRO peut signifier :
. Le sigle GRO, suivi d'un numéro, sert à désigner des objets célestes découverts grâce au Compton Gamma-Ray Observatory ;
Guest Relations Officer
 Ghost Recon Online, un jeu de tir à la troisième personne.

Code 
Le code GRO ou gro peut faire référence :
 à l'aéroport de Gérone-Costa Brava, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 au sentier de grande randonnée de l'Ourthe, aujourd'hui désigné par GR 57 ;
 au groma, selon la liste ISO 639-3 des codes de langue.

Abréviation 
 GRO est l'abréviation de . Suivie d'un numéro, elle sert à désigner les météorites trouvées dans cette zone de l'Antarctique.

Nom 
GRO est un nom qui peut faire référence à :
 Gro, une ancienne enseigne de supermarché française rachetée par les supermarchés Match en 1989 ;
 Gro, fleuve principal de la principauté fictive du Groland.

Prénom 
Gro est également un prénom féminin d'origine norvégienne.